

Соколово-Парцеле — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Соколово-Парцеле — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства